Полицейские и  воры — название произведений.

 Полицейские и воры (фильм, 1951) — фильм Марио Моничелли.
 Полицейские и воры (фильм, 1979) — фильм Алекса Чёна.
 Полицейские и воры (фильм, 1997) — фильм Николая Досталя.